Green Hill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Greenhill, New South Wales, ort,

USA 

 Green Hill, Tennessee, ort, Wilson County, 
 Green Hill, Alabama, ort, Lauderdale County, 
 Green Hill, Indiana, ort, Warren County, 

Robotskapade USAförgreningar